Xindu bezeichnet:

 Xindu (新都区), Stadtbezirk der Stadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xindu (Xingtai) (信都区), Stadtbezirk der Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei
 Xindu (Babu) (信都镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Babu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xindu (Licheng) (新度镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Licheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Xindu (Luhuo) (新都镇), Großgemeinde im Kreis Luhuo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xindu (Xindu) (新都街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xindu (Yandu) (新都街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yandu in der chinesischen Provinz Jiangsu